Джеймс Бонд может означать:

 Джеймс Бонд — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6, также известный как «агент 007».
 Бонд, Джеймс (орнитолог) (1900—1989) — американский орнитолог.
 (9007) Джеймс Бонд — астероид, открытый Антонином Мркосом в 1983 году.

См. также 
 Джеймс Бонд Стокдэйл (1923—2005) — вице-адмирал ВМС США, один из самых титулованных офицеров в истории американского военно-морского флота.